Arco - em inglês, arc
Ou ainda:
Arc (linguagem de programação)
Almeida Revista e Corrigida

Topónimos

Rio Arc (Saboia) - Rio da Saboia, afluente do rio Isère

Desambiguação